41-й Чемпионат Европы по боксу 2015 года прошёл в Самокове (Болгария) с 6 по 15 августа. В качестве организаторов чемпионата выступили Европейская конфедерация бокса (ЕКБ) и Болгарская федерация бокса.

Медалисты

Командный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2015 в Самокове.
 Болгарская федерация бокса (принимающая сторона).

2015
2015 год в боксе
Август 2015 года
Спорт в Болгарии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Самокове
бокс
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по боксу в Болгарии